Семяшкин — фамилия. Известные носители:

 Семяшкин, Александр Васильевич (1925—1998) — российский график и пейзажист, художник книги, заслуженный деятель искусств Карельской АССР.
 Семяшкин, Виктор Климентьевич (1947—1996) — советский легкоатлет.
 Семяшкин, Гавриил Прокопьевич (1888—1937) — русский революционер, Герой Труда.